Белобров (Белоброва) — фамилия.

Известные носители:
 Белобров, Андрей Павлович (1894—1981) — советский военно-морской деятель, профессор, инженер-капитан 1-го ранга.
 Белобров, Иван Фёдорович (1905—?) — российский металлург.
 Белобров, Юрий Николаевич (род. 1943) — главный конструктор акционерного общества «Новокраматорский машиностроительный завод».

 Белоброва, Лариса Дмитриевна (род. 1965) — актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького.
 Белоброва, Нина Павловна (1922—2004) — женщина-снайпер Великой Отечественной войны.
 Белоброва, Ольга Андреевна (1925—2018) — специалист в области истории древнерусской литературы, лауреат премии имени Д. С. Лихачева (2006).

См. также 
 Белобровик
 Белобродское